

Веллі-Фоллс — місто, штат Канзас
 Веллі-Фоллс — селище, штат Нью-Йорк
 Веллі-Фоллс — переписна місцевість, штат Род-Айленд
 Веллі-Фоллс — переписна місцевість, штат Південна Кароліна